Sartori este un nume italian care se poate referi la una din următoarele persoane:
 Amalia Sartori (n. 1947), politician italian, membru al Parlamentului European în perioada 1999-2004
 Giovanni Sartori (1924-2017), politolog și profesor universitar italian

Vezi și
Sartorius, forma latină a numelui

Nume de familie italiene